Dame juniorernes enkeltstart ved VM i landevejscykling 2021 blev afholdt tirsdag den 21. september 2021 med start i Knokke-Heist og mål i Brugge i Flandern, Belgien. Enkeltstarten var 19,3 km lang. Løbet blev vundet af russiske Alena Ivantjenko.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Laura Auerbach-Lind
 Victoria Lund

Resultater

Eksterne henvisninger 

 

Enkeltstart (junior damer)